Een verkeersweg:
N470 (België)
N470 (Frankrijk)
N470 (Nederland), zie Provinciale weg 470
N470 (Zwitserland)